Ziegert ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ziegert (1935–2018), deutscher katholischer Priester und Autor
 August Ziegert (1810–1882), deutscher Jurist, Beamter und Politiker
 Birgit Ziegert (1966–2017), deutsche Künstlerin
 Helga Ziegert (* 1945), deutsche Politikerin (SPD), Regionsvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft
 Helmut Ziegert (1934–2013) deutscher Prähistoriker
 Jochem Ziegert (* 1954), deutscher Fußballtrainer

 Richard Ziegert (1946–2018), deutscher protestantischer Theologe und Autor

Siehe auch:
 Zieger